Carbon Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carbon Hill (Alabama) im Walker County
 Carbon Hill (Illinois) im Grundy County
 Carbon Hill (Ohio) im Hocking County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Carbon Hill (Colorado)	
 Carbon Hill (Montana)